Prema podacima za 31. prosinac 2007. u Norveškoj se nalazi 96 gradova (norveški: byer).

Gradovi u Norveškoj prema abecednom redu

Vanjske poveznice 
Statistički zavod Norveške
Stanovništvo gradova u Norveškoj

 
Norveška